Ири́на Абдурреза́евна (Ирэ́н Абду́р-Реза́евна) Азер (род. 19 или 18 сентября 1949, Баку) — актриса советского кино 1960—1990-х годов. В период с 1967 по 1991 год участвовала в съёмках 31 художественного фильма и двух телевизионных постановок.

С начала 1990-x годов прекратила сниматься в кино, позднее стала заниматься малым бизнесом.

Биография

Юность 
Ирина Азер родилась 19 (по другим сведениям — 18) сентября 1949 года в Баку. Её отец — польский лётчик Йофан, который после войны работал в столице Азербайджанской ССР испытателем на военном аэродроме, но вынужден был вернуться на родину, успев дать дочери имя Ирэн. Мать — Лилия Георгиевна, казачка, участница Великой Отечественной войны.

Своими необычными фамилией и отчеством она обязана отчиму Резе Азеру. По словам самой Ирины, её отчим принадлежал к богатейшему иранскому роду. Реза Азер был известным генералом, личным врагом последнего иранского шахиншаха Мохаммеда Резы Пехлеви и политическим эмигрантом, нашедшим прибежище в СССР, в Баку. 

Вскоре семья Ирэн переехала в Москву, где Реза Азер преподавал в Институте востоковедения, и проживала на Песчаной улице.

В конце своей жизни, незадолго до смерти, Реза Азер вернулся в Тегеран. Сразу же после смерти отчима в 1978 году в стране произошла исламская революция и Ирина с сестрой Деларам, находившиеся в то время в Тегеране, были вынуждены бежать из Ирана, так ничего и не получив из завещанного отчимом наследства.

Начало карьеры 
В 16 лет начала работать фотомоделью у Виктора Вознесенского, посвятив этому занятию 12 лет — с 1965 по 1977 год.

В 1968 году поступила во ВГИК, на актёрский факультет Сергея Герасимова. Встречу с Герасимовым и его мастерской актриса считала судьбоносным моментом в своей жизни.

Во время учёбы много снималась в курсовых и дипломных фильмах. Начиная с третьего курса снялась в трёх картинах: «Красный агитатор Трофим Глушков» () — режиссёр Валерий Рубинчик; «У озера» () — режиссёр Сергей Герасимов; «Внимание, черепаха!» (1970) — режиссёр Ролан Быков. Студенткой была также приглашена для съёмок в знаменитом эпическом киноцикле «Освобождение» (1970—), поставленном режиссёром Юрием Озеровым и удостоенном Ленинской премии (1972).

Путь к признанию 
Уже в ранних фильмах молодая актриса обратила на себя внимание зрителей. Её первая заметная роль в кино — Анна Сергеевна в детской комедии «Внимание, черепаха!», очаровательная учительница младших классов, которой пытаются украдкой подражать её ученицы.

Ярко и убедительно сыграв Наташу — роль второго плана в двухсерийном теледетективе «Кража» (; режиссёр Александр Гордон), она не потерялась на фоне целого сонма прекрасных актёров, занятых в фильме. А роль Люськи в четырёхсерийной телевизионной кинокомедии «Большая перемена» (1972—; режиссёр Алексей Коренев) принесла Ирине Азер настоящую популярность. Актрисе достался образ эффектной блондинки, подруги одного из учеников вечерней школы, Генки Ляпишева, (актёр Виктор Проскурин), которого Люська отвлекает от учёбы танцами, а в финале сама приходит учиться в вечернюю школу. Актриса рассказывала:

Фильм «Большая перемена» открыл дорогу в большой кинематограф многим актёрам, снявшимся в нём, в том числе и Ирине Азер. В течение 1970-х — 1980-х годов она активно снималась как в эпизодических, так и в основных ролях в таких популярных советских фильмах, как «Дорогой мальчик» (; режиссёр Александр Стефанович), «Горожане» (; режиссёр Владимир Роговой), «Не стреляйте в белых лебедей» (; режиссёр Родион Нахапетов), «Возвращение резидента» (), «Конец операции „Резидент“», (; режиссёр Вениамин Дорман) и др.

На телевидении актриса участвовала в съёмках телевизионного шоу «Кабачок „13 стульев“» (режиссёр Георгий Зелинский) и телеспектакля «Джентльмены, которым не повезло» (; по рассказам О. Генри, режиссёр Василий Давидчук). При этом в популярнейшей юмористической передаче советского телевидения «Кабачок „13 стульев“» (—) она появлялась дважды с разрывом в девять лет. Ещё студенткой её приглашали в 1969 году на роль пани Каролины и таким образом она стала одной из первых исполнительниц этого персонажа. В  году Ирина сыграла роль пани Ольгицы — ещё одной посетительницы «Кабачка».

Завершение карьеры 
За свою недолгую карьеру Ирина Азер успела сняться в кинолентах, в которых её партнёрами были такие выдающиеся актёры советского кино, как Николай Крючков (фильм «Горожане», 1975), Георгий Жжёнов (фильмы «Возвращение резидента», 1982, и «Конец операции „Резидент“», 1986) и др.

В годы перестройки актриса продолжала появляться на киноэкране. Помимо «Конца операции „Резидент“», с 1986 по  год она участвовала в съёмках ещё семи картин. Однако с начала 1990-х годов в связи с развалом системы отечественного кино Ирина Азер перестала сниматься.

Личная жизнь 
Уйдя из большого кино, стала заниматься малым бизнесом — торговала женским бельём в здании МНТК «Микрохирургия глаза».

В первый раз Ирина Азер вышла замуж в 1972 за журналиста Юрия Шварца, с которым развелась в 1981 году. От брака с Юрием у Ирины есть единственная дочь Вика 1975 года рождения, переехавшая в США к мужу в 1992 году с сыном Юрой, которого она родила в 17 лет ещё в Москве. Второй раз Ирина вышла замуж в 1986 году, в 1998 году овдовела.

По сообщению «Экспресс газеты Online», младшая сестра Ирины Деларам (1957—2002) покончила жизнь самоубийством. На тот момент ещё была жива мать Ирины, находившаяся в доме для престарелых у станции метро «Речной вокзал».

В начале 2000-х годов об актрисе стали писать в российских журналах. Однако предложений выгодных ролей в кино не последовало, хотя Ирина утверждала, что мечтает сыграть в ремейке «Кто боится Вирджинии Вулф?».

Позднее актриса переехала в США к дочери, где и проживает в Лос-Анджелесе в Калифорнии, воспитывает двух внуков.

Фильмография

Роли 

  — Бабье царство (эпизодическая роль)
 1969 — Кабачок «13 стульев» — пани Каролина
 1969 — Красный агитатор Трофим Глушков — Катя, медсестра
 1970 — Освобождение — связистка Танечка
 1970 — У озера — пассажирка в поезде
 1970 — Внимание, черепаха! — Анна Сергеевна, учительница
 1970 — Кража — Наташа, любимая девушка Бурова
 1972 — Идущие за горизонт — Лена, невеста Ивакина
 1972 — Большая перемена — Люська, подруга Ляпишева
 1974 — Дорогой мальчик — Жаклин, похитительница
 1974 — Хаос — Антонина
 1975 — Горожане — пассажирка такси, жена Володи
 1977 — Семья Зацепиных — Лена
 1977 — Джентльмены, которым не повезло — Ада Лоури
 1978 — Крепость — Лида Рябцева, радистка
 1978 — Мой друг дядя Ваня — Лена
 1978 — Кабачок «13 стульев» — пани Ольгица
  — Акванавты — Лотта Кером, дочь профессора
 1980 — Не стреляйте в белых лебедей — Ира, туристка
 1980 — Иначе нельзя — сотрудница дома отдыха
 1982 — Возвращение резидента — Марта, секретарша 1982 — Не ждали, не гадали! — Марина Николаевна, сослуживица Долгорукова  — Любочка — Галина Максимовна, воспитательница в детском саду 1984 — Полоса препятствий — жена Корабельникова  — Когда становятся взрослыми — соседка  — Конец операции «Резидент» — Марта, секретарша Штаубе 1986 — Всего один поворот — Лида 1986 — Удивительная находка, или Самые обыкновенные чудеса — мать Максима Рыбкина 1986— — Секретный фарватер — Шарлотта Ранке, жена штурмана Венцеля  — Грань — Света, актриса, подруга Вероники  — Последняя осень — Алла Сергеевна 1990 — Наутилус — жена Семёна Ильича 1990 — Имитатор — Хильда Бауэр 1991 — Графиня — гид-экскурсовод''

Фильмы об Ирине Азер 
  — документальный фильм «Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева» (режиссёр Алексей Быстрицкий, автор сценария Ольга Булле)

Высказывания

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кабачок «13 стульев»